Freedom Field ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Freedom Field (Illinois)
 Freedom Field (Iowa)
 Freedom Field (Ohio)
 Freedom Field (Texas)